Příjmení Kemp má více nositelů:

 David Kemp (* 1953), anglický fotbalista
 Emily Kemp (* 1992), kanadská orientační běžkyně
 Friedhelm Kemp (1914–2011), německý spisovatel a překladatel
 Gary Kemp (* 1959), anglický popový hudebník
 Jack Kemp (1935–2009), americký politik a profesionální hráč amerického fotbalu
 Leroy Kemp (* 1956), americký zápasník, volnostylař
 Martin Kemp (* 1961), anglický herec a hudebník
 Rick Kemp (* 1941), anglický hudebník
 Troy Kemp (* 1966), bahamský skokan do výšky

Externí odkazy